Ariel (anđel), anđeo.
Ariel (Disney), mala sirena
 Ariel (ime), ime.
 Ariel (mjesec), prirodni satelit Urana.
 Ariel (proizvod), robna marka tvrtke P&G.
 Ariel (Florida), grad u Floridi.
 Ariel (Mississippi) grad u Mississippiju.